Hi, Mom!, een Amerikaanse film uit 1970 van Brian De Palma
 Hi, Mom (2021), een Chinese film uit 2021 van Jia Ling